W Polsce

 Gręboszów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice 
 Gręboszów – wieś w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Gręboszów 
 Gręboszów – wieś w woj. opolskim, w pow. namysłowskim, w gminie Domaszowice

 Gręboszów – gmina 
 Gręboszów – gromada

 Gręboszów – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Stary Gręboszów